Igny (Essonne)
 Igny (Haute-Saône)
Zie ook:
Igny-Comblizy,  Marne